

Geografia
 Uran – città dell'India  nel distretto di Raigad, nello stato federato del Maharashtra
 Uran Islampur – città dell'India nel distretto di Sangli, nello stato federato del Maharashtra
 Bol'šoj Uran – fiume della Russia
 Malyj Uran – fiume della Russia

Persone
 Alojzij Uran (1945-2020) – arcivescovo cattolico sloveno
 Rigoberto Urán (1987) – ciclista su strada colombiano
 Juan Guillermo Urán (1983) – tuffatore colombiano

Altro
 Uran-6, talvolta definito MRTK-R – robot cingolato a controllo remoto
 Uran-9 – veicolo da combattimento senza pilota